Little Bird – « petit oiseau », en anglais – peut désigner entre autres :
 l'hélicoptère MH-6 Little Bird
 Little Bird (Kauwboy), film néerlandais réalisé par Boudewijn Koole sorti en 2012 au cinéma.
 Little Bird, bande dessinée de Darcy Van Poelgeest et Ian Bertram publiée en 2019 ;
 divers titres de chansons ou de films.

Homonymie